Hundsrücken ist Name oder Namensbestandteil folgender geographischer Objekte:

Berge in Deutschland:
 Hundsrücken (Südschwarzwald) (1233,4 m), im Südschwarzwald zwischen Kappel (Freiburg im Breisgau) und Oberried, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg
 Hundsrücken (Schwarzwald) (1080,8 m), nördlicher Ausläufer der Hornisgrinde im Schwarzwald zwischen Sasbach und Sasbachwalden, Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Hundsrücken (Schwäbische Alb) (931,4 m), in der Schwäbischen Alb bei Bisingen, Zollernalbkreis, Baden-Württemberg
 Hundsrücken (Rothaargebirge) (691,5 m), im Rothaargebirge bei Hallenberg, Hochsauerlandkreis, Nordrhein-Westfalen

Naturschutzgebiet:
 Irrenberg-Hundsrücken, Naturschutzgebiet im Zollernalbkreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Hundsruck
 Hundsrück
 Hunsrück (Begriffsklärung)